Tagebuch bezeichnet

 Tagebuch, autobiografische Aufzeichnung in chronologischer Form
 Tagebuch (Schnitzler), Tagebuch von Arthur Schnitzler 
 Tagebuch (1975), deutscher Film von Rudolf Thome (1975)
 Eine ab den 1920er Jahren im Rahmen der Büroreform eingeführte Aufzeichnung über den Lauf eines Schriftstücks
 Das Tage-Buch, deutsche Wochenzeitschrift (1920–1933)
 Österreichisches Tagebuch, später Tagebuch, später Wiener Tagebuch, eine am Kommunismus orientierte österreichische Kulturzeitschrift (1946 bis 1989)
 Intensivtagebuch in der Intensivmedizin

Lemmata mit „Tagebuch“ im Titel:

Das Tagebuch Collins, 
Das Tagebuch der Redegonda, Arthur Schnitzler, 1909 
Das Tagebuch einer Verlorenen 1905
Das Tagebuch der Ellen Rimbauer, Fernsehserie 2003 
Das Tagebuch des Dr. Hart, 1917 
Das Tagebuch des Jürgen Wilms, 1960 
Das geheime Tagebuch des Adrian Mole, 1985,
Tagebuch der Anne Frank
Gregs Tagebuch 
Loriots Tagebuch
Tagebuch eines Skandals
Kriegstagebuch (Begriffsklärung)
Maschinentagebuch
Schiffstagebuch 
Buch vom Tage
Tagebücher der Eva Braun
Hitler-Tagebücher 
Das Tagebuch (Goethe)